El príncipe Francisco Guillermo de Prusia (en alemán Franz Wilhelm von Preußen, bautizado Franz Wilhelm Victor Christoph Stephan; Grünberg, Silesia, actualmente Polonia; 3 de septiembre de 1943) es un hombre de negocios alemán y miembro de la dinastía Hohenzollern, que reinó en el Imperio alemán de 1871 a 1918. Su bisabuelo, Guillermo II de Alemania, fue el último Rey de Prusia y último Káiser alemán.

Biografía

Familia y formación 

El príncipe Francisco Guillermo es hijo del Príncipe Carlos Francisco (Franz Karl) de Prusia (1916-1975) y su esposa, la princesa Henriette Hermine von Schönaich-Carolath (1918-1972). Francisco Guillermo tenía un hermano gemelo llamado Federico Cristián, que falleció a muy corta edad, así como un hermano menor, Francisco Federico Cristián (n. 1944).

Francisco Guillermo estudió Derecho y Administración en Maguncia y Fráncfort del Meno, y después trabajó en el extranjero. En Madrid trabajó en el mundo de las finanzas y como agente inmobiliario.

Matrimonio 

El 22 de septiembre de 1976 contrajo matrimonio religioso en la Capilla Ortodoxa Rusa de Madrid con su tía cuarta , la Gran Duquesa María Vladímirovna (previamente habían contraído matrimonio civil el 4 de septiembre de 1976 en Dinard). Dados los derechos sucesorios a los que pretendía la Gran Duquesa, Francisco Guillermo, que se había convertido en su juventud, a la Iglesia ortodoxa rusa, tomó el nombre de Mikhail Pavlovich; su suegro le confirió el título y dignidad de Gran Duque. 

El matrimonio tuvo un solo hijo, el Gran Duque Jorge de Rusia, que vino al mundo en 1981, considerado por algunos monárquicos rusos como el heredero al desaparecido trono imperial ruso. 

En 1982 los Grandes Duques se separaron, obteniendo el divorcio el 19 de junio de 1985 y Francisco Guillermo volvió a usar su antiguo nombre y título.

En 2019 contrajo matrimonio con Nadia Nour.

Negocios 

En 2002 fundó, junto a Theodore Tantsenom, la Sociedad de Inversión de Prusia, que se dedica a la restauración de edificios antiguos en Alemania. En 2004 adquirió la Königliche Porzellan Manufaktur (KPM), Real Fábrica de Porcelana de Berlín, para salvarla de la insolvencia. También ha actuado como miembro del Comité de patrocinadores del Almanaque de Gotha. En la actualidad, el príncipe Francisco Guillermo reside en Madrid.

Distinciones honoríficas 
Prusianas

  Caballero de la Orden del Águila Negra ( Dinastía Hohenzollern).

Extranjeras

 Collar de la Orden de San Andrés (, 1976).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ( Casa de Borbón-Dos Sicilias, 2007).

  Protector y Maestrante de Honor de la Maestranza de Caballería de San Fernando ().

Ancestros

Referencias bibliográficas 

 Genealogy
 The New York Times
 Prince Saves Traditional Porcelain Maker
 Gotha Prussia

Nacidos en Zielona Góra
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Personas de la Provincia de Silesia